Kuglački klub "Siscia" (KK "Siscia; Siscia Sisak; Siscia) je muški kuglački klub iz Siska, Sisačko-moslavačka županija, Republika Hrvatska.  
U sezoni 2019./20. klub je član "3. hrvatske kuglačke lige - Sjever - zona Bjelovar", lige četvrtog stupnja hrvatske lige.

O klubu  
Osnivanjem Športskog društva "INA" 1972. godine, osniva se i muška kuglačka sekcija, kao sljednik kuglačkog kluba "Nafta". Klub se redovito natjecao u prvenstvima Kuglačkog centra Sisak i zonskom prvenstvu, koje je i više puta osvajao. 1980.-ih klub je bio član Hrvatske republičke lige - Centar.  
Za svoj rad je kuglački klub "INA" bila dobitnik "Zlatne plakete Kuglačkog saveza Hrvatske" 1984. godine.  
Po osamostaljenju Hrvatske, klub je pretežno član Prve B, te kasnije Druge i Treće hrvatske lige - Sjever. Početkom 1990.-ih klubu pristupaju i članovi iz kuglačke sekcije "Metalca", koja je prestala s djelovanjem.  
Od 2012. godine klub nosi naziv "Siscia".  
Klub redovito održava memorijalni kuglački turnir "Dubravko Pukšec".

Uspjesi

Ekipno 
 3. HKL - Sjever 
 doprvak: 2016./17. (Zona Bjelovar), 2017./18. (Zona Bjelovar)

Pojedinačno

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Unutrašnje poveznice 
 Kuglački klub Siscia Sisak (žene)

Vanjske poveznice 
 KK Siscia Sisak, facebook stranica 
 k-ina-sisak.pondi.hr, službene stranice 
 kuglanje.hr, Kuglački klub Siscia 
 aplikacija.kuglanje.hr, Kuglački klub Siscia 
 sportilus.com, KUGLAČKI KLUB SISCIA SISAK 
 kssmz.hr - Kuglački savez Sisačko-moslavačke županije

Izvori 
 
 k-ina-sisak.pondi.hr, Povijest kluba, pristupljeno 28. prosinca 2019. 
 poslovna.hhr, KUGLAČKI KLUB SISCIA SISAK 
 bisnode.hr, KUGLAČKI KLUB  "SISCIA " SISAK 
 fininfo.hr, KK "SISCIA" SISAK 
  

Siscia
Šport u Sisku